Брендан Шенаген (,  23 січня 1969, Етобіко) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 2013 року. Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Сент-Луїс Блюз», «Гартфорд Вейлерс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 1708 матчів у НХЛ, включаючи 184 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 6 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 41 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Володар Кубка Стенлі — 1997, 1998, 2002
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2007 (капітан)
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1994, 2000
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2002
 Приз Кінга Кленсі — 2003
Збірна Канади
 Володар Кубка Канади — 1991
 Чемпіон світу 1994 року
 Чемпіон Зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Див. також 
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті
 Найкращі бомбардири НХЛ (кар'єра)
 Найкращі снайпери НХЛ (кар'єра)

Посилання
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Члени зали слави хокею
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Уродженці Етобіко
Канадські емігранти до США